Ekån kan syfta på:

Ekån, Sävarån – ett vattendrag i mellersta Västerbotten, Vindelns kommun.
Ekån, Viskan – ett av Viskans biflöden på gränsen mellan Västergötland och Halland.